Campofelicesi – abitanti di Campofelice di Fitalia
Campofelicesi – abitanti di Campofelice di Roccella